Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Doku-Soap Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 20 Staffeln mit 277 Episoden und 12 Spezialausgaben.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 3. Januar bis zum 14. Februar 2011 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 19. September bis zum 5. Dezember 2011 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 26. März bis zum 1. Oktober 2012 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 8. Oktober 2012 bis zum 21. Januar 2013 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 22. April bis zum 24. Juni 2013 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 6 
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel war vom 30. September 2013 bis zum 17. Februar 2014 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel war vom 21. April bis zum 17. November 2014 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der achten Staffel war vom 24. November 2014 bis zum 23. Februar 2015 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 9 
Die Erstausstrahlung der neunten Staffel war vom 23. Februar bis zum 20. April 2015 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 10 
Die Erstausstrahlung der zehnten Staffel war vom 14. September bis zum 28. Dezember 2015 beim deutschen Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 11 
Die Erstausstrahlung der elften Staffel war vom 4. Januar bis zum 25. April 2016 auf dem Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 12 
Die Erstausstrahlung der zwölften Staffel war vom 26. September 2016 bis zum 16. Januar 2017 auf dem Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 13 
Die Erstausstrahlung der 13. Staffel war vom 16. Januar bis zum 6. März 2017 auf dem Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Staffel 14 
Die Erstausstrahlung der 14. Staffel war vom 16. Oktober 2017 bis zum 19. März 2018 beim Free-TV-Sender RTL II zu sehen.

Spezialausgaben

Weblinks

Einzelnachweise 

GeissenseineschrecklichglamouroseFamilieepisoden#Die